

Patronymes 
 Baudouin Taslé d'Héliand (1967-), artiste contemporain français résidant aux États-Unis.
 Gilles-René Héliand (1736-1789), député aux États généraux de 1789.

Autres 
 , association de filles et de femmes catholiques romaines en Allemagne.
 Heliand, poème épique des évangiles.
 , association de scouts évangéliques en Allemagne.